Le terme solution vient du grec lusis. D'une manière générale, il désigne une action permettant de surmonter un problème. On le retrouve dans plusieurs domaines : mathématiques, chimie, informatique, etc.

Sciences et techniques

Chimie 
En chimie, une solution est un mélange homogène résultant de la dissolution d'un ou plusieurs soluté(s) (espèce chimique dissoute) dans un solvant.

Un sol est une solution colloïdale d'apparence liquide.

Informatique 
En informatique, une solution est un logiciel destiné à une problématique de gestion des ressources. Trouver la solution d'un problème c'est trouver le chemin entre l'état initial et l'état final. L'optimisation de la solution consiste à trouver un chemin plus court pour effectuer le même ensemble de tâche. (voir Algorithme de Dijkstra)

Mathématiques (et pédagogie scolaire) 
En mathématiques, une solution est un ensemble d'objets (souvent des nombres) respectant des conditions données ; on parle par exemple des solutions d'une équation ; et en pédagogie, de la solution d'un problème.

Minéralogie 
En minéralogie, une solution solide est un solide homogène dont la composition peut varier continûment entre (au moins) deux compositions extrêmes appelées pôles.

Pharmacie 
En pharmacie galénique, une solution est une forme galénique de médicament.

Sciences humaines

Histoire 
La solution finale désigne le plan d'extermination des juifs par l'Allemagne nazie.

Mémétique 
La solution culturelle désigne en mémétique jouxtelienne, une réponse culturelle souvent partielle, aux contraintes actuelle d'une situation (mentale, sociale, physique).

Praxéologie 
En praxéologie (science de l'action), une solution est une action permettant de surmonter un problème.

Culture

Cinéma 
Solution est un film iranien (1978).

Jeux vidéo 
Une solution ou « soluce » est l'ensemble des indications permettant de finir un jeu vidéo sans s'attarder sur les différentes énigmes qui le composent.